Deux batailles de la Seconde Guerre mondiale portent le nom de bataille de Bornéo :
 La bataille de Bornéo de 1941-1942 voit l'île tomber aux mains des troupes japonaises ;
 La bataille de Bornéo de 1945 voit les Japonais chassés de l'île par les Occidentaux.